Huara (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Tamarugal
Slag bij Huara, veldslag in de Chileense burgeroorlog, 1891
Huara (geslacht), een spinnengeslacht uit de familie Amphinectidae